A 2016-os GP2-szezon volt a sorozat történetének tizenkettedik évada. A pilóták között a belga Stoffel Vandoorne, a csapatok között a francia ART Grand Prix volt a címvédő. A sorozat a 2016-os Formula–1-es világbajnokság betétfutamaként szerepelt.

Az új generációs autó bemutatkozása 2017-ben lesz, ezért ez volt az utolsó szezonja a Dallara GP2/11 kasztninak, amit 2011-ben vezettek be. A Mecachrome 4,0 literes V8-as szívómotorok is távoznak, melyek 2005 óta voltak jelen. Utódja a Mecachrome V6-os turbófeltöltős motor lesz.

Tesztek

Előszezoni tesztek 

A szezont megelőzően két, háromnapos tesztet tartanak Spanyolországban, Barcelonában és Jerezben. Mivel a tesztek délelőtti és délutáni szakaszból álltak, ezért a körszámnál az első szám a délelőtt, a második a délután teljesített köröket jelenti. Vastaggal azt a körszámot jelenítjük meg, mely szekció során a pilóta elért a feltüntetett köridőt.

Utószezoni teszt 

Az edzéseket két részletben, délelőtt és délután tartották. A kiemelt körszám azt jelzi, hogy a pilóta délelőtt vagy délután érte-e el a jelzett köridőt.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások
  Mitch Evans; Russian Time pilóta → Campos Racing pilóta
  Sean Gelael; Carlin pilóta → Campos Racing pilóta
  Pierre Gasly; DAMS pilóta → Prema Racing
  Nicholas Latifi; MP Motorsport pilóta → DAMS pilóta
  Szergej Szirotkin; Rapax pilóta → ART Grand Prix pilóta
  Raffaele Marciello; Trident pilóta → Russian Time pilóta
  Norman Nato; Arden International pilóta → Racing Engineering pilóta
  Arthur Pic; Campos Racing pilóta → Rapax pilóta
  Oliver Rowland; Status Grand Prix pilóta → MP Motorsport pilóta
  Sergio Canamasas; Daiko Team Lazarus pilóta → Carlin pilóta
  René Binder; MP Motorsport pilóta → ART Grand Prix helyettesítő pilóta (Macusita Nobuharut helyettesítette az osztrák nagydíjon)

Újonc pilóták
  Philo Paz Armand; Formula Renault 3.5, Pons Racing pilóta → Trident pilóta
  Luca Ghiotto; GP3, Trident pilóta → Trident pilóta
  Antonio Giovinazzi; Formula–3 Európa-bajnokság, Jagonya Ayam with Carlin pilóta → Prema Racing pilóta
  Marvin Kirchhöfer; GP3, ART Grand Prix pilóta → Carlin pilóta
  Nabil Jeffri; Formula–3 Európa-bajnokság, Motorpark pilóta → Arden International pilóta
  Jimmy Eriksson; GP3, Koiranen GP pilóta → Arden International pilóta

Távozó pilóták
  Stoffel Vandoorne; ART Grand Prix pilóta → Super Formula, Docomo Team Dandelion Racing pilóta
  Nathanaël Berthon; Daiko Team Lazarus pilóta → WEC, G-Drive Racing pilóta
  Richie Stanaway; Status Grand Prix pilóta → WEC, Aston Martin Racing pilóta
  Marco Sørensen; Carlin pilóta → WEC, Aston Martin Racing pilóta
  Dean Stoneman; Carlin pilóta → IndyLights, Andretti Autosport pilóta
  André Negrão; Arden International pilóta → IndyLights, Schmidt Peterson Motorsport pilóta
  Rio Haryanto; Campos Racing pilóta → Formula–1, Manor Racing pilóta

Debütáló csapatok
  Prema Racing

Távozó csapatok
  Hilmer Motorsport
  Status Grand Prix

Versenynaptár
A új naptárat 2016 márciusában adták ki, az elmúlt évehez képest több változtatással. Kikerült a naptárból az orosz nagydíj és a bahreini nagydíj. Visszakerült a maláj és a német nagydíj, illetve a Formula–1-gyel karöltve látogat majd el a széria az új bakui pályára.

Eredmények

A bajnokság állása 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Kapcsolódó szócikkek
 2016-os GP3-szezon

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A GP2 hivatalos honlapja

GP2 szezonok
Gp2